Die 5. Bandy-Weltmeisterschaft der Damen fand vom 24. Februar bis 27. Februar 2010 im Norwegischen Drammen statt. Die Spiele wurden von der Federation of International Bandy (FIB) auf der Marienlyst Kunstis () ausgetragen.

Schweden verteidigte auch bei der fünften Austragung der Weltmeisterschaft durch ein 3:2-Finalerfolg nach Verlängerung über Russland den WM-Titel und sicherte sich damit seinen insgesamten fünften Titel. Bronze ging an die Mannschaft Norwegens nach einem 3:2-Erfolg gegen die Mannschaft aus Kanada. Wie bereits 2008 wurden auch 2010 die Paarungen für die Spiele um Platz fünf, Platz drei sowie das Finale anhand der Abschlusstabelle der Vorrunde ermittelt.

Die 2007 und 2008 gestartete Mannschaft aus Ungarn trat 2010 nicht an, womit nach 2006 erstmals wieder insgesamt nur noch sechs Mannschaften an den Start gingen. Erstmals blieb dabei die Mannschaft aus den Vereinigten Staaten ohne einen einzigen Sieg oder Unentschieden im gesamten Turnier.

Torschützenkönigin wurde mit neun Treffern die Schweden Johanna Pettersson, die zugleich MVP des Turniers wurde.

Gruppenphase

Endrunde

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

All-Star-Team

Weblinks 
 Ergebnisse auf bandysidan.nu 
 Ergebnisübersicht sowie All-Star-Team auf rusbandy.ru

2010
Sportveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Drammen
Bandywettbewerb der Damen
Bandy (Norwegen)